Ву́лиця Нечу́я-Леви́цького — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Бережани
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Біла Церква
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Богуслав
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Бориспіль
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Бровари
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Верхівцеве
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Володимир-Волинський
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Глобине
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Горлівка
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Золотоноша
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Кам'янське
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Канів
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Київ
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Кременчук
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Луганськ
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Луцьк
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Львів
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Одеса
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Прилуки
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Радехів
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Стеблів
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Стебник
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Торецьк
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Умань
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Харків
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Херсон
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Хирів
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Христинівка
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Черкаси
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Чернівці
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Чернігів
 Вулиця Нечуя-Левицького — вулиця в місті Яготин

Вулиця Івана Нечуя-Левицького 
 Вулиця Івана Нечуя-Левицького — вулиця в місті Полтава